Visio, revue de l'Association internationale de sémiotique visuelle
 Microsoft Office Visio, logiciel de diagramme

Voir aussi 
 Visioconférence